Данная статья посвящена статистике и рекордам футбольного клуба «Спартак» (Москва).

Статья содержит основную информацию о лучших бомбардирах и игроках с наибольшим количеством матчей в истории клуба, об итоговых достижениях во всех официальных соревнованиях и статистике тренерских карьер. Также приводятся списки крупнейших побед и поражений, рекордные трансферные суммы, статистика по количеству зрителей и другое.

Трофеи 
«Спартак» является самым титулованным клубом России (37 трофеев). Клубу принадлежат рекорды по количеству побед в чемпионате России (10 титулов) и в Кубке СССР (10 побед). Кроме того, «Спартак» шесть раз в своей истории выигрывал «дубль» (победы в чемпионате и кубке в течение одного сезона) и является единственной командой в СССР которая дважды подряд выигрывала «дубль» (сезоны 1938, 1939). «Спартак» является самой успешной из российских команд в главном клубном турнире Европы (1/2 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1990/91). Также клуб в 1995 году повторил рекорд по числу побед в групповом этапе Лиги чемпионов (6 побед в 6 матчах).

Национальные титулы 
Чемпионат СССР / Чемпионат России (10, рекорд)

 Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953 , 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 , 1987, 1989, / 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 , 2001, 2016/17
 Серебряный призёр (18): 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991, / 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21
 Бронзовый призёр (12): 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986, / 1995, 2002, 2017/18

Кубок СССР (10, рекорд) / Кубок России
 Обладатель (14): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2021/22
 Финалист (7): 1948, 1952, 1957, 1972, 1981, / 1995/96, 2005/06

Суперкубок России
 Обладатель: 2017
 Финалист (4): 2004, 2006, 2007, 2022

Первая лига СССР
 Чемпион: 1977

Приз Всесоюзного комитета / Кубок федерации футбола СССР
 Чемпион: 1987

Турниры УЕФА 
Лига чемпионов УЕФА
 1/2 финала: 1990/91

Лига Европы УЕФА
 1/2 финала: 1997/98

Кубок обладателей кубков УЕФА
 1/2 финала: 1992/93

Кубок Интертото
 1/4 финала: 2004

Международные титулы 
Кубок чемпионов Содружества (6, рекорд)
 Чемпион (6): 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001
 Серебряный призёр (3): 1997, 1998, 2002

Ранние и региональные турниры 
Кубок КФС — «Коломяги»
 Серебряный призёр (2): 1921, 1922

Кубок Чемпионов двух Столиц (Кубок Тосмена) (2, рекорд)
 Победитель (2): 1924, 1929
 Серебряный призёр: 1923

Чемпионат Москвы
 Чемпион (7): 1923 (весна), 1924 (весна), 1927 (осень), 1929 (весна), 1934 (весна), 1938 (весна), 1942 (осень)
 Серебряный призёр (3): 1924 (осень), 1929 (осень), 1935 (весна)
 Бронзовый призёр (6): 1926, 1927 (весна), 1928, 1942 (весна), 1943, 1944

Кубок Москвы
 Победитель: 1942

Молодёжная команда 
Первенство дублёров СССР по футболу / Турнир дублёров РФПЛ (2, рекорд) / Молодёжное первенство (4, рекорд)
 Чемпион (15): 1946, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1986, / 2006, 2007, / 2008, 2010, 2012/13, 2016/17
 Серебряный призёр (13): 1948, 1957, 1970, 1975, 1982, 1985, 1987, 1989, / 2009, 2011, 2011/12, 2014/15, 2018/19
 Бронзовый призёр (7): 1949, 1950, 1959, 1980, 1988, 1990, 1991

Чемпионат Москвы для дублёров
 [Чемпион (2): 1927 (весна), 1927 (осень)
 Серебряный призёр (7): 1923 (весна), 1923 (осень), 1924 (весна), 1926, 1928, 1930 (осень), 1935 (весна)
 Бронзовый призёр (3): 1930 (весна), 1939, 1941 (осень)

Кубок Москвы для дублёров
 Победитель: 1939

Кубок РСФСР для дублёров и коллективов физкультуры
 Серебряный призёр: 1939

Турнир Виареджо
 Бронзовый призёр: 1985

«Дубли» 
Чемпионат СССР / Чемпионат России, Кубок СССР / Кубок России
 Дубль (6): 1938, 1939, 1958, / 1992, 1994, 1998

Индивидуальные рекорды игроков

Матчевые рекорды и статистика 
 Наибольшее число матчей во всех соревнованиях: 514 — Фёдор Черенков
 Наибольшее число матчей в чемпионате СССР: 368 — Игорь Нетто
 Наибольшее число матчей в чемпионате России: 324 — Егор Титов
 Наибольшее число матчей в Кубке СССР: 48 — Геннадий Логофет
 Наибольшее число матчей в Кубке России: 39 — Егор Титов
 Наибольшее число матчей в Кубке федерации футбола СССР: 20 — Фёдор Черенков
 Наибольшее число матчей в еврокубках: 77 — Егор Титов

Игроки с наибольшим количеством матчей 
В таблице показаны только официальные матчи.

Голевые рекорды и статистика 
 Наибольшее число голов во всех соревнованиях: 162 — Никита Симонян
 Наибольшее число голов в чемпионате СССР: 135 — Никита Симонян
 Наибольшее число голов в чемпионате России: 86 — Егор Титов
 Наибольшее число голов в Кубке СССР: 25 — Никита Симонян
 Наибольшее число голов в Кубке России: 7 — Андрей Пятницкий
 Наибольшее число голов в Кубке федерации футбола СССР: 8 — Фёдор Черенков
 Наибольшее число голов в еврокубках: 22 — Сергей Родионов

 Наибольшее количество голов в сезоне в чемпионате СССР:
 в 44-матчевом сезоне: 16 — Николай Осянин, 1969
 в 38-матчевом сезоне: 15 — Юрий Севидов, 1963
 в 36-матчевом сезоне: 34 — Никита Симонян, 1950
 в 34-матчевом сезоне: 26 — Никита Симонян, 1949
 в 32-матчевом сезоне: 12 — Галимзян Хусаинов, 1970
 в 30-матчевом сезоне: 19 — Георгий Ярцев, 1978
 в 28-матчевом сезоне: 10 — Никита Симонян, 1951
 в 26-матчевом сезоне: 18 — Виктор Семёнов, 1939
 в 25-матчевом сезоне: 18 — Алексей Соколов, 1938
 в 24-матчевом сезоне: 18 — Виктор Семёнов, 1940
 в 22-матчевом сезоне: 20 — Анатолий Ильин, 1957
 в 20-матчевом сезоне: 16 — Юрий Севидов, 1962
 в 16-матчевом сезоне: 8 — Леонид Румянцев, 1937
 в 15-матчевом сезоне: 6 — Михаил Булгаков, 1976 (осень)
 в 13-матчевом сезоне: 8 — Алексей Парамонов, 1952
 в 7-матчевом сезоне: 7 — Георгий Глазков, 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: 5 — Георгий Глазков, 1936 (весна)

 Наибольшее количество голов в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: 13 — Эммануэль Эменике, 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 18 — Владимир Бесчастных, 1993
 в 32-матчевом сезоне: 12 — Дмитрий Радченко, 1992
 в 30-матчевом сезоне: 21 — Веллитон, 2009

 Самый быстрый гол в чемпионате России: на 10-й секунде — Эммануэль Эменике, против «Алании», Премьер-лига, 21 июля 2012
 Единственный игрок сделавший хет-трик в своём дебютном матче: Юра Мовсисян, против «Терека», Премьер-лига, 10 марта 2013

Список игроков, забивавших четыре мяча в одной игре 
В таблице показаны только официальные матчи.

Список игроков, забивавших три мяча в одной игре 
В таблице показаны только официальные матчи.

Прочие рекорды 
 Наибольшее количество трофеев (без учёта трофеев молодёжной команды): 12 — Дмитрий Ананко
 Самый молодой игрок основного состава в чемпионате России: 16 лет и 78 дней — Алексей Ребко («Спартак» М — «Зенит», 10 июля 2002 года)
 Самый молодой автор гола: 17 лет и 8 дней — Джано Ананидзе («Спартак» М — «Локомотив» М, 18 октября 2009 года)
 Наибольшее количество матчей, проведённых подряд: 172 — Сергей Шавло

Трансферы

Рекордные уплаченные суммы

Рекордные полученные суммы

Индивидуальные рекорды тренеров 

 Тренер, выигравший первый трофей: Михаил Козлов, Чемпионат СССР, 1936 год
 Наиболее продолжительная тренерская карьера: 13 лет (551 официальных матча) — Олег Романцев (с 1989 года по 1995, с 1997 года по 2003)
 Наибольшее количество трофеев: 13 — Олег Романцев

Матчи

Рекордные победы 
 Самая крупная победа во всех соревнованиях:
 19:0 — против «Вахш», Кубок чемпионов Содружества 1998, 25 января 1998

 Самая крупная победа в чемпионате СССР:
 8:0 — против «Динамо» (Одесса), 8 июля 1939
 9:2 — против «Буревестник» (Кишинёв), 6 сентября 1956
 8:1 — против «Динамо» (Минск), 26 июня 1947
 8:1 — против «Динамо» (Ленинград), 29 мая 1949
 8:1 — против «Локомотив» (Москва), 19 августа 1979
 7:0 — против «Металлист» (Харьков), 8 июня 1985
 7:0 — против «Динамо» (Минск), 8 июля 1986

 Самая крупная победа в чемпионате России:
 7:0 — против «Тюмень» (Тюмень), 9 сентября 1998

 Самая крупная победа в кубке СССР:
 7:0 — против «Буревестник» (Кишинёв), 25 октября 1950
 7:0 — против ОДО Ташкент, 22 сентября 1951
 7:1 — против «Спартак» (Херсон), 26 октября 1949

 Самая крупная победа в кубке России:
 7:0 — против «Волга» (Нижний Новгород), 23 сентября 2015
 6:0 — против «Кубань» (Краснодар), 21 марта 1998

 Самая крупная победа в еврокубках:
 5:0 — против «Женесс» (Люксембург), Кубок европейских чемпионов, 17 сентября 1980
 5:0 — против ХИК (Финляндия), Кубок УЕФА, 28 сентября 1983
 5:0 — против Сконто (Латвия), Лига чемпионов, 15 сентября 1993
 5:0 — против Литекс (Болгария), Лига чемпионов, 12 августа 1998
 5:1 — против Севилья (Испания), Лига чемпионов, 17 октября 2017
 Самая крупная победа дублёров:
 12:0 — против «Рекорд» (Александров), 20 июня 1994
 12:0 — против «Смена» (Москва), 21 июня 1995
 10:0 — против «Виктор-Гигант» (Воскресенск), 28 июля 1994

 Самая крупная победа в товарищеских матчах:
 22:0 — против сборной Литвы, 25 июля 1940
 21:0 — против «Спартак» (Хайфа, Израиль), 16 января 1999

Рекордные поражения 
 Самые крупные поражение в чемпионате СССР:
 1:6 — против СКА (Ростов-на-Дону), 10 июня 1984
 0:5 — против «Торпедо» (Москва), 27 мая 1945
 0:5 — против «Динамо» (Москва), 30 августа 1946
 0:5 — против «Зенит» (Ленинград), 2 июня 1949
 0:5 — против «Торпедо» (Москва), 2 августа 1964

 Самое крупное поражение в чемпионате России:
 1:7 — против «Зенит» (Санкт-Петербург), 24 октября 2021

 Самое крупное поражение в кубке Федерации Футбола СССР:
 0:4 — против «Днепр» (Днепропетровск), 27 октября 1986

 Самое крупное поражение в еврокубках:
 0:7 — против «Ливерпуль» (Англия), Лига чемпионов, 6 декабря 2017

 Самое крупное поражение в Суперкубке России:
 0:4 — против «Зенит» (Санкт-Петербург), 9 июля 2022

 В Кубках СССР, России и Премьер-лиги поражений с разницей больше чем три мяча не было.

Голы

Забитые голы 
 Наибольшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате СССР:
 в 42-матчевом сезоне: 75 — сезон 1962
 в 38-матчевом сезоне: 83 — сезон 1977
 в 36-матчевом сезоне: 77 — сезон 1950
 в 34-матчевом сезоне: 93 — сезон 1949
 в 32-матчевом сезоне: 45 — сезон 1970
 в 30-матчевом сезоне: 57 — сезоны 1961 и 1991
 в 28-матчевом сезоне: 50 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: 64 — сезон 1948
 в 25-матчевом сезоне: 79 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: 54 — сезон 1940
 в 22-матчевом сезоне: 68 — сезон 1956
 в 20-матчевом сезоне: 47 — сезон 1953
 в 16-матчевом сезоне: 24 — сезон 1937
 в 15-матчевом сезоне: 15 — сезон 1976 (осень)
 в 13-матчевом сезоне: 26 — сезон 1952
 в 7-матчевом сезоне: 19 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: 12 — сезон 1936 (весна)

 Наименьшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате СССР:
 в 42-матчевом сезоне: 75 — сезон 1962
 в 38-матчевом сезоне: 64 — сезон 1968
 в 36-матчевом сезоне: 38 — сезон 1967
 в 34-матчевом сезоне: 49 — сезон 1980
 в 32-матчевом сезоне: 28 — сезон 1965
 в 30-матчевом сезоне: 27 — сезон 1975
 в 28-матчевом сезоне: 50 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: 58 — сезон 1939
 в 25-матчевом сезоне: 79 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: 34 — сезон 1947
 в 22-матчевом сезоне: 22 — сезон 1945
 в 20-матчевом сезоне: 47 — сезон 1953
 в 16-матчевом сезоне: 24 — сезон 1937
 в 15-матчевом сезоне: 10 — сезон 1976 (весна)
 в 13-матчевом сезоне: 26 — сезон 1952
 в 7-матчевом сезоне: 19 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: 12 — сезон 1936 (весна)

 Наибольшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: 68 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 81 — сезон 1993
 в 32-матчевом сезоне: 71 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: 76 — сезон 1995

 Наименьшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: 68 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 67 — сезон 1997
 в 32-матчевом сезоне: 71 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: 36 — сезон 2018/19

Пропущенные голы 
 Наибольшее количество пропущенных голов в сезоне в чемпионате СССР:
 в 42-матчевом сезоне: 39 — сезон 1962
 в 38-матчевом сезоне: 43 — сезон 1968
 в 36-матчевом сезоне: 41 — сезон 1966
 в 34-матчевом сезоне: 43 — сезон 1949
 в 32-матчевом сезоне: 26 — сезон 1965
 в 30-матчевом сезоне: 34 — сезон 1961
 в 28-матчевом сезоне: 35 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: 34 — сезон 1948
 в 25-матчевом сезоне: 19 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: 35 — сезон 1940
 в 22-матчевом сезоне: 44 — сезон 1945
 в 20-матчевом сезоне: 15 — сезон 1953
 в 16-матчевом сезоне: 16 — сезон 1937
 в 15-матчевом сезоне: 18 — сезоны 1976 (весна) и 1976 (осень)
 в 13-матчевом сезоне: 12 — сезон 1952
 в 7-матчевом сезоне: 10 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: 7 — сезон 1936 (весна)

 Наименьшее количество пропущенных голов в сезоне в чемпионате СССР:
 в 42-матчевом сезоне: 39 — сезон 1962
 в 38-матчевом сезоне: 33 — сезон 1963
 в 36-матчевом сезоне: 30 — сезон 1967
 в 34-матчевом сезоне: 20 — сезон 1969
 в 32-матчевом сезоне: 25 — сезон 1970
 в 30-матчевом сезоне: 19 — сезон 1989
 в 28-матчевом сезоне: 35 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: 23 — сезон 1939
 в 25-матчевом сезоне: 19 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: 26 — сезоны 1947, 1954 и 1990
 в 22-матчевом сезоне: 27 — сезон 1955
 в 20-матчевом сезоне: 15 — сезон 1953
 в 16-матчевом сезоне: 16 — сезон 1937
 в 15-матчевом сезоне: 18 — сезоны 1976 (весна) и 1976 (осень)
 в 13-матчевом сезоне: 12 — сезон 1952
 в 7-матчевом сезоне: 10 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: 7 — сезон 1936 (весна)

 Наибольшее количество пропущенных голов в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: 48 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 34 — сезон 1996
 в 32-матчевом сезоне: 21 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: 48 — сезон 2003

 Наименьшее количество пропущенных голов в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: 48 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 18 — сезон 1993
 в 32-матчевом сезоне: 21 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: 21 — сезон 1994

Разница забитых и пропущенных мячей 
 Наилучшая разница забитых и пропущенных мячей в сезоне в чемпионате СССР:
 в 42-матчевом сезоне: +36 — сезон 1962
 в 38-матчевом сезоне: +41 — сезон 1977
 в 36-матчевом сезоне: +37 — сезон 1950
 в 34-матчевом сезоне: +50 — сезон 1949
 в 32-матчевом сезоне: +20 — сезон 1970
 в 30-матчевом сезоне: +31 — сезон 1986
 в 28-матчевом сезоне: +15 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: +35 — сезон 1939
 в 25-матчевом сезоне: +60 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: +23 — сезон 1954
 в 22-матчевом сезоне: +40 — сезон 1956
 в 20-матчевом сезоне: +32 — сезон 1953
 в 16-матчевом сезоне: +8 — сезон 1937
 в 15-матчевом сезоне: -3 — сезон 1976 (осень)
 в 13-матчевом сезоне: +14 — сезон 1952
 в 7-матчевом сезоне: +9 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: +5 — сезон 1936 (весна)

 Наихудшая разница забитых и пропущенных мячей в сезоне в чемпионате СССР:
 в 42-матчевом сезоне: +36 — сезон 1962
 в 38-матчевом сезоне: +21 — сезон 1968
 в 36-матчевом сезоне: +4 — сезон 1966
 в 34-матчевом сезоне: +23 — сезон 1980
 в 32-матчевом сезоне: +2 — сезон 1965
 в 30-матчевом сезоне: -3 — сезон 1975
 в 28-матчевом сезоне: +15 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: +30 — сезон 1948
 в 25-матчевом сезоне: +60 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: +8 — сезон 1947
 в 22-матчевом сезоне: -22 — сезон 1945
 в 20-матчевом сезоне: +32 — сезон 1953
 в 16-матчевом сезоне: +8 — сезон 1937
 в 15-матчевом сезоне: -8 — сезон 1976 (весна)
 в 13-матчевом сезоне: +14 — сезон 1952
 в 7-матчевом сезоне: +9 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: +5 — сезон 1936 (весна)

 Наилучшая разница забитых и пропущенных мячей в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: +20 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: +63 — сезон 1993
 в 32-матчевом сезоне: +50 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: +52 — сезон 1994

 Наихудшая разница забитых и пропущенных мячей в сезоне в чемпионате России:
 в 44-матчевом сезоне: +20 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: +36 — сезон 1996
 в 32-матчевом сезоне: +50 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: -10 — сезон 2003

Очки 
 Наибольшее количество набранных очков в сезоне в чемпионате СССР (3 очка за победу, 2 за ничью, 1 за поражение и 0 за неявку):
 в 16-матчевом сезоне: 37 — сезон 1937
 в 7-матчевом сезоне: 17 — сезон 1936 (осень)
 в 6-матчевом сезоне: 13 — сезон 1936 (весна)

 Наибольшее количество набранных очков в сезоне в чемпионате СССР (2 очка за победу, 1 за ничью и 0 за поражение):
 в 44-матчевом сезоне: 74 — сезон 1969
 в 38-матчевом сезоне: 54 — сезон 1977
 в 36-матчевом сезоне: 44 — сезон 1950
 в 34-матчевом сезоне: 50 — сезон 1979
 в 32-матчевом сезоне: 38 — сезон 1970
 в 30-матчевом сезоне: 44 — сезон 1989
 в 28-матчевом сезоне: 31 — сезон 1951
 в 26-матчевом сезоне: 37 — сезоны 1939, 1948
 в 25-матчевом сезоне: 39 — сезон 1938
 в 24-матчевом сезоне: 31 — сезоны 1940, 1954
 в 22-матчевом сезоне: 34 — сезон 1956
 в 20-матчевом сезоне: 29 — сезон 1953
 в 15-матчевом сезоне: 13 — сезон 1976 (осень)
 в 13-матчевом сезоне: 20 — сезон 1952

 Наибольшее количество набранных очков в сезоне в чемпионате России (2 очка за победу, 1 за ничью и 0 за поражение):
 в 34-матчевом сезоне: 53 — сезон 1993
 в 32-матчевом сезоне: 52 — сезон 1992
 в 30-матчевом сезоне: 50 — сезон 1994

 Наибольшее количество набранных очков в сезоне в чемпионате России (3 очка за победу, 1 за ничью и 0 за поражение):
 в 44-матчевом сезоне: 75 — сезон 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 73 — сезон 1997
 в 30-матчевом сезоне: 72 — сезон 1999

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекорды
Спартак Москва